Иранская Про-лига 2019/2020 — 37-й сезон чемпионата Ирана по футболу. Он начался 23 августа 2019 года и закончится 11 мая 2020 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Ирана на сайте iplstats.com
 Чемпионат Ирана на сайте soccerway.com

 
2019/2020
Иран
Спорт в Иране в 2019 году
Спорт в Иране в 2020 году